Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1963 werd op 23 en 24 februari in het IJsbaan van Karuizawa te Karuizawa gehouden.

Titelverdediger was Viktor Kositsjkin, die in het Lenin Stadion in Moskou wereldkampioen was geworden. Jonny Nilsson won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1963
Langebaanschaatsen in 1963
Schaatsen in Japan
Sport in Nagano
Schaatsen